Richard Howe, 1. hrabia Howe, wcześniej Lord Howe – brytyjski admirał, arystokrata i polityk.
 Lord Howe – australijska wyspa 
 Ontong Java – atol Wysp Salomona, nazywany również Lord Howe Atoll
 Wyniesienie Lord Howe – wyniesienie pod Morzem Tasmana

Zobacz też 
 Hrabia Howe